Вакх:
 Вакх (Ба́хус, Дио́ни́с) — в древнегреческой мифологии младший из олимпийцев, бог растительности, виноградарства, виноделия, производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза.
 Вакх — православный и католический святой мученик, память которого отмечается .

Произведения искусства 
 Вакх — картина Караваджо.
 Больной Вакх — картина Караваджо.
 Вакх — картина Рубенса.
 Вакх — картина Леонардо да Винчи.
 Вакх — картина Кера-Ксавье Русселя.